G.Anderson se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 George W. Anderson
 G. Anderson